Horvátország
Veliki Vrh falu Zsumberk községben, Zágráb megyében
Veliki Vrh Kamanjski falu Kamanje községben, Károlyváros megyében

 Szlovénia
Veliki Vrh falu Bloke községben, Notranjsko-kraška régióban
Veliki Vrh falu Cirkulane községben, Podravska régióban
Veliki Vrh falu Šmartno ob Paki községben, Savinjska régióban
Veliki Vrh pri Litiji falu Litija községben, Közép-Szlovénia régióban
Veliki Vrh pri Šmarju falu Grosuplje községben, Közép-Szlovénia régióban